Церковь Сорока Севастийских Мучеников () — раннехристианский храм в городе Нокалакеви (Археополисе) в западной Грузии, построенный, по предположениям историков, в начале (или первой четверти) VI века. В средние века церковь была перестроена и полностью изменила свой вид. Церковь Сорока Мучеников сохранилась лучше всех из древних сооружений Археополиса.

Описание 
Задолго до археологических раскопок церковь была исследована искусствоведом Г. Н. Чубинашвили. По его реконструкции, первоначально церковь представляла собой базилику, у которой нартекс (пристройка перед входом в храм) объединён с боковыми нефами и с выступающей гранёной апсидой. Апсида не имела пастофорий. Г. Н. Чубинашвили датировал базилику концом V века. По мнению археолога путешественника Дюбуа де Монпере именно эта церковь, упомянутая византийским писателем Прокопием в произведении «О постройках» была восстановлена во времена правления Юстиниана I. Археологом В. А. Леквинадзе, тоже до раскопок памятника, был предложен другой план первоначальной постройки: базилика с симметричными пастофориями, двумя рядами опорных колонн, идущих до западной стены. Он датировал церковь 30-ми годами VI века.

После проведённых раскопок был установлен точный план древнего храма. Трёхнефная базилика с размерами в плане: 17,9×12 м с выступающей пятигранной апсидой имела два несимметричных пастофория. Изнутри апсида имела подковообразное очертание. Перекрытие поддерживалось тремя парами опор. Западная пара имела угловую форму, что выделяло обход вокруг центрального нефа в боковые. Базилика имела три входа: один в западной стене и два — в южной. При строительстве использовался кирпич прямоугольной формы размерами 32×25×4 см. Апсида выстроена из тёсаного камня; столбы — из камня и кирпича, связывались кирпичными арками; стены изнутри оштукатуривались. Толщина стен составляла около 1 метра.

Пастофории базилики были не симметричны. Южный шире и выходил за линию продольной стены. У него имелось две двери: одна вела в алтарь, другая — наружу восточной стороны. Северный пастофорий не выходил за пределы продольной стены и имел один выход наружу, тоже в восточной стене, другой выходил в северный неф. Асимметрия пастофорий может говорить о различных их функциях. Южный выполнял функцию дьяконника, северный — жертвенника. Пастофории разных размеров — это редко встречающаяся деталь церковной постройки. Базилика датирована началом (или первой четвертью) VI века. После средневековой перестройки (возможно неоднократной) она полностью изменила облик сооружения — церковь стала парусно-купольной.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Археологические объекты в Грузии
Культовые сооружения Грузии
Нокалакеви
Храмы Сорока Мучеников Севастийских
Лазика